Крита́рхия, критокра́тия ( [kritēs] «судья» +  [arkhē] или  [kratos] «власть») — социальная система, основанная на власти судов ( [шофтим]).

История 
Существовала в Древнем Израиле в период времени, описанный в Книге Судей. Применение термина распространилось на власть судей в современном смысле этого слова, также он употребляется применительно к Сомали, где власть судов осуществляется в соответствии с системой обычного права Xeer.

См. также 
 Формы правления, политические режимы и системы

Примечания 

Формы государственного правления
Древний Израиль и Иудея
Право Сомали